Barbarochthon brunneum — вид ручейников подотряда Integripalpia. Единственный представитель рода Barbarochthon и семейства Barbarochthonidae. Эндемик Южной Африки.

Описание 
Южная Африка (западная и южная части провинции Кейп). Имаго мелкие тёмно-коричневые с кремовой окраской пронотума. Личинки питаются растительным детритом, обнаруживаются в прибрежной растительности, включая камыш (Scirpus). Личинки делают подводные искривлённые тонкие домики из затемнённого шелка, в конечной части которого используются песчинки.

Систематика 
Семейство включает единственный вид, который первоначально был описан в составе семейства Sericostomatidae. Но в 1985 году Скотт (Scott, 1985) выделил этот вид в отдельную группу, Barbarochthonidae.

 Род .
 Вид

Примечания

Литература 
 Barnard, K.H. (1934). South African caddis-flies (Trichoptera). Transactions of the Royal Society of South Africa, 21, 291—394.
 
 Scott, K.M.F. (1985). Order Trichoptera (caddis flies). In: Scholtz, C.H. & Holm, E. (Eds.) Insects of
 Southern Africa. Butterworths, Durban, pp. 327—340.
 Scott, K.M.F. (1993). Three recently erected Trichoptera families from South Africa, the Hydrosalpingidae, Petrothrincidae and Barbarochthonidae (Integripalpia: Sericostomatidae) [with a contribution by F.C. de Moor]. Annals of the Cape Provincial Museums (Natural History), 18, 293—354.

Ссылки 
 Barbarochthonidae The Animal Diversity Web
 Trichoptera — International Barcode of Life Project, 2008 

Ручейники
Насекомые Африки
Эндемики Южной Африки
Монотипические роды насекомых
Животные, описанные в 1934 году